Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова.

Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Лариса Савченко-Нейланд з рахунком 7–6(7–4), 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF)
 Official Results Archive (WTA)

парний
Тур WTA 1992